Сборная Уругвая по футболу до 20 лет представляет Уругвай на молодёжных соревнованиях по футболу. Максимальный возраст игроков в данной команде не должен превышать 20 лет.

История 
Уругвайская молодёжная команда занимает второе место в Южной Америке по числу титулов чемпионов континента с семью победами. По этому показателю она опережает сборную Аргентины (4 титула) и уступает лишь десятикратным чемпионам бразильцам. Как правило, сборная Уругвая попадает в полуфинал и занимает призовые места на подобных турнирах, хотя последний титул датируется 1981 годом.

На чемпионатах мира среди молодёжи высшим достижением уругвайцев является второе место в 1997 и 2013 годах. Ещё трижды уругвайская молодёжь доходила до полуфиналов чемпионатов мира. В 2011 году, благодаря второму месту на чемпионате Южной Америки, уругвайцы под руководством Хуана Версери получили путёвку на Летние Олимпийские игры 2012. Это было первое попадание сборной Уругвая в финальную стадию Олимпиады с 1928 года, когда Уругвай одержал в финале победу над сборной Аргентины. На Олимпийских играх молодёжная сборная трансформируется в Олимпийскую сборную за счёт увеличения возрастного ценза до 23 лет и включения в заявку трёх игроков старше этого возраста.

Игроки 
За годы участия в крупнейших международных соревнования из молодёжной сборной вышли многие игроки мирового уровня. Среди них Арсенио Лусардо, Карлос Агилера, Энцо Франческоли, Альваро Рекоба, Диего Форлан, Фабиан Карини, Эрнесто Чевантон, Луис Альберто Суарес, Эдинсон Кавани и многие другие. Среди достижений игроков на чемпионате мира для молодёжных сборных выделяются:
 Николас Оливера — обладатель «Золотого мяча» лучшему футболисту МЧМ-1997
 Марсело Салайета — обладатель «Серебряного мяча» МЧМ-1997
 Нико Лопес — обладатель «Серебряного мяча» МЧМ-2013
 Гильермо де Аморес — обладатель «Золотой перчатки» лучшему вратарю МЧМ-2013

Текущий состав 
Состав на Молодёжный чемпионат Южной Америки 2019 (по состоянию на 7 февраля 2019)

Достижения 
 Чемпионат Южной Америки (до 20):
 Чемпионы (8): 1954, 1958, 1964, 1975, 1977, 1979, 1981, 2017
 Финалисты/вице-чемпионы (8): 1971, 1974, 1983, 1985, 1987, 1992, 1999, 2011
 Чемпионат мира (до 20):
 Финалисты (2): 1997, 2013

Примечания

Ссылки 
 Раздел о молодёжной сборной на официальном сайте Ассоциации футбола Уругвая 
 Статья о молодёжной сборной Уругвая на сайте ФИФА 
 Профиль на soccerway 
 Профиль на Worldfootball

См. также 
 Сборная Уругвая по футболу
 Олимпийская сборная Уругвая по футболу (также участвует в Панамериканских играх)
 Юношеская сборная Уругвая по футболу (до 17 лет)

Сборная Уругвая по футболу
Футбол в Уругвае
Уругвай